Richelle ist ein Ortsname:

 Ortsteil der belgischen Stadt Visé

Richelle ist der Vorname oder Nachname mehrerer Personen:

Nachname
 Koos Richelle (* 1949), niederländischer Verwaltungsjurist und EU-Generaldirektor

Vorname
 Richelle Mead (* 1976), US-amerikanische Fantasy-Autorin